La condesa Zaria de Orange-Nassau (nacida el 18 de junio de 2006 en Londres), es la segunda hija del ya fallecido príncipe Friso de Orange-Nassau y de la princesa Mabel de Orange-Nassau, nieta de la princesa de los Países Bajos, Beatriz y su difunto marido, Claus van Amsberg, y sobrina de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima. También es la hermana menor de la condesa Luana.

Accidente de esquí de su padre 
El 17 de febrero de 2012 su padre, sufrió un accidente de esquí mientras estaba de vacaciones en Lech (Austria), en la que quedó en estado comatoso, aunque estable. El 17 de febrero de 2013, el príncipe Friso de Orange-Nassau cumple un año después de que cayera en estado comatoso con pocas esperanzas de que se vuelva a recuperar. A lo largo del tiempo que se ha mantenido en estado comantoso, ha mostrado leves signos de conciencia. El 12 de agosto de 2013, muere su padre, el príncipe Friso de Orange-Nassau.

Nacimiento y bautizo 
Nació el 18 de junio de 2006 en Londres, Inglaterra.
 
Zaria fue bautizada por Huub Oosterhuis el 3 de febrero de 2007 en el Palacio Huis ten Bosch, en La Haya.
 
Sus padrinos fueron:

 Guillermo Alejandro de los Países Bajos, entonces Príncipe de Orange, su tío paterno.
 Jaime Bernardo de Borbón-Parma, conde de Bardi, primo hermano de su padre.
 Nicoline Wisse Smit, su tía materna.
 Rubén Ameling, amigo de sus padres.
 María Luz Luano, amiga de sus padres.

Zaria tiene una hermana mayor, Luana.

Títulos y tratamientos 

 Joanna Zaria Nicoline Milou, condesa de Orange-Nassau, señora de Amsberg (2006-presente).

A pesar de su título noble en la casa de Orange-Nassau, ella no tiene derecho a suceder el trono, debido a que su padre renunció a los derechos sucesorios. Aunque, como cuenta con ascendencia británica, sí está en la línea de sucesión a trono británico.

Ancestros

Referencias

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XXI
Nacidos en Londres
Neerlandesas del siglo XXI